Run Run Run může být:

 Run Run Run (skupina) – americká rocková skupina
 Run Run Run (píseň, The Velvet Underground) – píseň skupiny The Velvet Underground
 Run Run Run (píseň, High and Mighty Color) – píseň skupiny High and Mighty Color
 Run Run Run (píseň, Phoenix) – píseň skupiny Phoenix